Ямашка:

Ямашка (приток Кичуя) — река в Альметьевском районе Татарстана
Ямашка (приток Степного Зая) — река в Альметьевском районе Татарстана
Ямашка (приток Зая) — река в Азнакаевском районе Татарстана
Ямашка (приток Ика) — река в Бавлинском районе Татарстана
Ямашка (приток Большого Ика) — река в Белокатайском районе Башкортостана
Ямашка (приток Ямаиса) — река в Оренбургской области